Carlo Pisacane (1818-1857) est un révolutionnaire italien du Risorgimento.
 Carlo Pisacane (1849-1916) est un cuisinier italien, fils du précédent.
 Carlo Pisacane (1891-1974) est un acteur italien, fils du précédent.